Handball-Bundesliga 2012/2013 är den historiskt 36:e säsongen i Tysklands högsta division i handboll för herrar. Säsongen spelades mellan den 24 augusti 2012 och den 8 juni 2013, med THW Kiel som regerande mästare.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions League, lag 2-3 & 5 kvalificerade för Champions League, lag 4 kvalar till Champions League, lag 6 kvalificerat för EHF-cupen, lag 16-18 ned till 2. Handball-Bundesliga.

2012 i Tyskland
Sport i Tyskland 2013
Handball-Bundesliga 2012/2013
Handbollssäsongen 2012/2013